Le terme créole peut faire référence à :

En rapport avec les anciennes colonies 
 Les Créoles, personnes généralement d’ascendance européenne nées dans les anciennes colonies tropicales. Par extension, toute personne née dans ces régions, quelle que soit son ascendance. Ainsi, l’impératrice Joséphine de Beauharnais était une Créole de la Martinique.
 Le créole, système linguistique mixte, issu du contact entre populations européennes et autochtones ou importées.
 La créole, race bovine élevée à la Guadeloupe.
 La culture (musique, littérature, cuisine) liée à une population créole (voir notamment la musique des Antilles françaises, les cuisines antillaise, guyanaise, réunionnaise).

Histoire maritime 
 La Creole, brick de commerce négrier américain, où eut lieu en 1841 l'affaire de la Creole, une révolte d'esclaves.
 Le Créole, yacht, goélette à trois-mâts.
 La Créole, corvette de la marine française.
 La Créole (Q193), sous-marin de la Marine nationale française, de classe Aurore.

Musique 
 La Compagnie créole, groupe de musique antillo-guyanais fondé au cours des années 1980.

Informatique 
 Le Wikicréole, une syntaxe wiki.

Divers 
 Le Créole Crème, un cocktail.
 Les créoles sont des boucles d'oreille en forme d'anneau.

Voir aussi

Articles connexes 
 Créolité, Créolie : mouvements littéraires.
 Créole guadeloupéen
 Créole martiniquais
 Créole haïtien
 Créole guyanais
 Créole réunionnais

Homonymie de bateaux